Jarosław Iwaszkiewicz (1894–1980) – literat
 Jarosław Iwaszkiewicz (otolaryngolog) (1906–1985) – lekarz